Ritzow steht für folgende Orte:

 Ritzow (Bismark), Wüstung bei Querstedt, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Ryczewo (Ritzow), Stadtteil von Słupsk, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Ritzau
 Rizzo